Аюмі Хамасакі (яп. 浜崎 あゆみ, 2 жовтня 1978, Фукуока) — японська поп-співачка. Відома як «Аю» або «імпереатриця J-pop» . Одна з найвпливовіших співаків у історії музики Японії.
Аюмі дебютувала у 1998 році з піснею «poker face». Від того часу вона розпродала 46 мільйонів копій своїх семи альбомів, одного міні-альбому, двох додаткових альбомів, 40 синглів і ряду нестудійних альбомів. За продажами Аюмі посіла 4-е місце серед артистів Японії. Її сорокова пісня «BLUE BIRD», розійшлася у 20 мільйонів примірників. Аюмі стала першою японською співачкою, пісні якої з семи оригінальних альбомів тижнями посідали найвищі сходинки музичних чартів.

Нагороди

Примітки

Посилання 

 Офіційна вебсторінка Хамасакі Аюмі (японською)
 Офіційний фан-клуб Хамасакі Аюмі (японською)

Японські співачки
Персоналії за алфавітом